Калия:

Имя 
 Калия в индуистской мифологии — огромный многоголовый демон-змей, убитый Кришной.
 Кала Кришнадаса (Калия Кришнадаса) — кришнаитский святой, живший в Бенгалии в первой половине XVI века.

Топоним 
 Калия (подокруг) — подокруг в Бангладеш.
 Калия (город, Бангладеш) — город в Бангладеш, центр одноимённого подокруга.

См. также 
 Калья